Роман Куту́зов:
 Кутузов, Роман Александрович (род. 1985) — российский хоккеист, защитник.
 Кутузов, Роман Владимирович (1969—2022) — российский военачальник, генерал-лейтенант.